Der Name Lomont bezeichnet:

 Lomont (Haute-Saône), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
 Lomont (Berg), einen Bergkamm bei Montvoie im französischen Jura
 Lomont-sur-Crête, eine Gemeinde im französischen Département Doubs

Siehe auch:
 Loch Lomond (Begriffsklärung)